Jméno a příjmení Petr Burian má více nositelů:

 Petr Burian (architekt) – český architekt, člen ateliéru DaM 
 Petr Burian (dabér) (* 1976) – český herec
 Petr Burian (herec) (* 1945) – český herec a básník, po sametové revoluci čs. politik a poslanec FS za OF
 Petr Burian (sportovní lezec) (* 1991) – český sportovní lezec a mistr ČR v lezení rychlost, bratr Matěje Buriana